Igelström ist

der Familienname von
 Alexander von Igelström (1770–1855), russischer Generalmajor
 Emma Igelström (* 1980), schwedische Schwimmerin
 Gustav Otto Andreas von Igelström (1775–1845), Schriftsteller
 Gustav Heinrich von Igelström (1695–1771), livländischer Landmarschall
 Jakob Johann von Igelström (1735–1804), schwedischer Kammerherr
 Lars Johan Igelström (1822–1897), schwedischer Mineraloge
 Otto Heinrich von Igelström (1737–1823), russischer General

der Name eines schwedischen Adelsgeschlechtes
 Igelström (Adelsgeschlecht)